Il toponimo Solbiate
Solbiate con Cagno – comune italiano in provincia di Como
Solbiate Arno – comune italiano in provincia di Varese
Solbiate Olona – comune italiano in provincia di Varese